LRFM és una estació de ràdio portuguesa, fundada el 1987 i que pertany al Grup r/com (que inclou Mega FM, Rádio Renascença i Rádio Sim), i que fou la més escoltada a Portugal (líder absoluta d'audiències segons Marktest) entre el 2001 i el 2012. Es tracta, en el fons, d'una ràdio musical, amb música durant tot el seu horari.

Freqüències 
 Lisboa: 93.2/89.9
 Porto: 104.1/106.2/90.4
 Setúbal: 93.2/104.9/89.9
 Braga/Guimarães: 104.1/90.4/89.7/102.6
 Coimbra: 91.7
 Faro: 89.6/104.9
 Leiria: 91.7/106.8
 Aveiro: 91.7/104.1
 Vila Real: 101.1/106.2
 Viseu: 104.1/99.4/106.2
 Districte de Guarda: 104.0
 Santarém: 106.8/91.7
 Viana do Castelo: 90.4/95.4
 Districte de Castelo Branco: 99.5
 Évora: 100.9/101.1
 Portalegre: 101.1
 Elvas: 107.1

Emissores de ràdio
Entitats de Portugal